Narros de Matalayegua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Narros de Matalayegua (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Narros de Matalayegua (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar